Кре́санек () — словацкая фамилия. Известные носители:

 Кресанек, Йозеф (1913—1986) — словацкий музыковед, композитор и педагог. 
  (род. 1951) — словацкий политик.